Sarytchev ou Sarichef (en russe : ) est un patronyme russe.

Personnalités 
 Gavriil Sarytchev (1763 — 1831), explorateur russe
  (1938 —), footballeur et entraineur russe
 Valeri Sarytchev (1960 —), footballeur russe

Toponymes 
Plusieurs toponymes portent le nom de Gavriil Sarytchev :
 le cap Sarichef, sur l'île Unimak, dans les îles Aléoutiennes ;
 le volcan Sarytchev sur l'île Matoua, dans les îles Kouriles ;
 le baie de Sarichef ;
 l'île Sarichef dans la mer des Tchouktches, en Alaska.